Tati (Tati: تاتی زبون, Tâti Zobun (dt.Tati-Sprache)) ist die Bezeichnung einer Gruppe nordwestiranischer Dialekte, die als direkte Nachfolger aus dem Altaserbaidschanischen hervorgingen und im Norden und Nordwesten des Iran gesprochen werden. Sie sind mit dem heutigen Aserbaidschanisch, einer Turksprache, nicht verwandt. Die Sprecherzahl für Tati und die meisten Dialekte ist zurzeit unbekannt. Als Kaspische Sprache ist Tati eng mit den Sprachen Talisch, Masanderanisch und Gilaki verwandt. Die persische Variante der arabischen Schrift wird benutzt. 

Manchmal wird Tati als Sprache bezeichnet, manchmal als Dialektgruppe.  

Tati darf nicht mit dem südwestiranischen Tat, einer Variante des Persischen im Kaukasus, verwechselt werden.

Dialekte 
Die Tatische Sprache zerfällt in zahlreiche Dialekte, die im Norden und Nordwesten des Irans gesprochen werden.  

 Nordwest-Dialekte: Harzandi, Keringani
 Nordost-Dialekte: Shali, Kajali, Hazzarudi, Taromi
 Süd-Dialekte: Takestani, Tshali, Sagzabadi, Eshtehardi u. a.
 Südwest-Dialekte: Kho'ini u. a.
 Südost-Dialekte: Rudbari, Alamuti u. a.

Dialekte nach ISO-636 
Da diese Dialekte häufig eine unterschiedliche Schriftsprache haben, besteht kein allgemeiner ISO-639-Code. Einige Dialekte haben aber ISO-636. In der folgenden Tabelle werden alle Dialekte angezeigt, die einen ISO-639-Code haben. Manche Dialekte werden nach einigen Linguisten zu anderen Sprachen gezählt, etwa zu den kermanischen Sprachen oder zu den Talisch-Dialekten.

Vergleich verschiedener Dialekte 
In den folgenden Tabellen werden die tatischen Dialekte miteinander sowie mit den iranischen Sprachen Persisch und Kurdisch verglichen.

Einzelnachweise 

Westiranische Sprachen
Neuiranische Sprachen